Fenrir (mythologie), wolf uit de Noordse mythologie
Fenrir (maan), een maan van Saturnus
Fenrir Vaalhaar, personage in de Harry Potter-reeks

Fenris kan verwijzen naar:
Fenris (band), Nederlandse metal-band
Fenris Postorder, Nationalistisch postorderbedrijf.
Fenris (Marvel), kwaadaardige mutantentweeling in de Marvel-stripreeks